Ел Авало има више значења:

 Ел Авало (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Авало (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику